Газенвинкель:

 Газенвинкель — дворянский род.
 Газенвинкель, Егор Васильевич (1826—1895) — сенатор, тайный советник.
 Газенвинкель, Константин Борисович (1850—1896) — русский государственный деятель, действительный статский советник.